Заволочье —  историческая область
 Заволочье —  озеро в Псковской области
 Заволочье — старая крепость в Псковской области